Universal kan syfta på:

 Universal Telecom – en svensk teleoperatör
 Universal Music Group – ett skivbolag
 Universal Republic Records – ett dotterbolag
 Universal Studios – ett filmbolag
 Universal Studios Hollywood – en filmstudio och nöjespark i Universal City
 Universal City, Kalifornien – en stad i Kalifornien
 Universal Airlines – ett flygbolag från Guyana

Se även 
 Universalism
 Universalitet
 Universe
 Universum (olika betydelser)